Por Cedro-macho pode estar à procura de:
 A planta Cabralea canjerana, conhecida pelo nome vulgar de cedro-canjerana.
 A planta Carapa guianensis.

Desambiguação